Пітер Стойка () (р. 1949 ) - інженер, професор Уппсальского університета, Швеція, почесний член Руминської академії, член Європейської академії наук і член Швецької королівської академії. Відомий працями з обробки сигналів у цифрових антенних решітках.

Публікаці 
(понад 800 наукових робіт, 30 книг і розділів до них)

 T. Söderström and P. Stoica, System Identification. Prentice-Hall, London, United Kingdom, 1989 (Paperback Edition 1994, Polish Edition 1997, Chinese Edition 2017). 
 P. Stoica and R. Moses, Introduction to Spectral Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, USA, 1997. available for download.
 P. Stoica and A. Nehorai, Music, Maximum likelihood and the Cramér-Rao bound. IEEE Trans. Acoustics, Speech, Signal Processing, vol. ASSP-37, 720–741, 1989. 
 E Larsson and P Stoica,Space-Time Block Coding For Wireless Communications. Cambridge University Press, UK, 2003 (Chinese Edition, 2006). 
 P Stoica and R Moses, Spectral Analysis of Signals. Prentice Hall, NJ, 2005 (Chinese Edition, 2007). available for download.
 H Sampath, P Stoica and A Paulraj, Generalized linear precoder and decoder design for MIMO channels using the weighted MMSE criterion. IEEE Trans Comm, vol 49, 2198–2206, 2001. 
 A Scaglione, P Stoica, S Barbarossa, G Giannakis and H Sampath. Optimal designs for space-time linear precoders and decoders. IEEE Trans Signal Processing, vol 50, 1051–1064, 2002. 
 J Li, P Stoica and Z Wang, On robust Capon beamforming and diagonal loading. IEEE Trans Signal Process, vol 51, 1702–1715, 2003. 
 J Li and P Stoica, MIMO radar with colocated antennas: review of some recent work. IEEE Signal Processing Mag., 106–114, September, 2007. 
 P. Stoica and A. Nehorai, Performance study of conditional and unconditional direction of arrival estimation. IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process., vol. ASSP-38, 1783–1795, Oct. 1990.

Примітки

Посилання 
 Google Scholar профіль.

Радіотехніки
Члени Європейської академії наук і мистецтв